Massonas () foi um líder tribal berbere do  que desempenhou importante papel nas guerras do Império Bizantino contra as tribos berberes na África. Era filho e cunhado respectivamente dos também líderes tribais Mefânias e Jaudas. Com o assassínio de seu pai por Jaudas, Massonas dirigiu-se ao general bizantino Salomão e incitou-o a atacar seu rival no monte Aurásio, a base de seu poder. Massonas talvez possa ser identificado com o mouro Masuna.

Bibliografia 

 

Berberes do século VI
Guerras mouras
Pagãos do Império Bizantino
Bizantinos de origem berbere